Nomenclátor o nomenclator, puede referirse a:

 Nomenclátor, catálogo de nombres propios geográficos.
 Nomenclátor (criptografía), variante de las cifras de sustitución.
 Nomenclátor callejero de Madrid, odónimos de las vías del espacio público de la capital de España.
 Nomenclátor Compuesto de la Antártida, nomenclátor internacional de los topónimos antárticos.
 Nomenclátor de las calles de Nueva Helvecia, Suiza.
 Nomenclátor euskérico de Navarra, recopilación de topónimos en lengua vasca de la Comunidad foral de Navarra.

Nomenclator 
 Nomenclator, en la Antigua Roma, esclavo encargado de nombrar a su amo a los candidatos políticos que iban encontrando.
 Nomenclator Botanicus, libro con ilustraciones y descripciones botánicas escrito por Ernst Gottlieb von Steudel.
 Nomenclator der Gefasskryptogamen, libro ilustrado con descripciones botánicas escrito por Carl E. Salomon.